Teplý potok (dopływ Hronu) – potok na Słowacji
 Teplý potok (dopływ Tuharskiego potoku) – potok na Słowacji
 Teplý potok (dopływ Revúcy) – potok na Słowacji
 Teplý potok (dopływ Vernarskiego potoku) – potok na Słowacji